Kaiserburg steht für:

 die Kaiserburg in der Stadt Nürnberg, siehe Nürnberger Burg.
 die Ruine der Kaiserburg (Oberhausen) bei Oberhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern.
 die Ruine der Kaiserburg Eger (heute Cheb), siehe Chebský hrad
 einen Berg in Kärnten in der Nähe von Bad Kleinkirchheim, siehe Bad Kleinkirchheim#Geographie
 Kaiserburg (Waldheim), einen Ortsteil der Stadt Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Münchner Kaiserburg, Museum

Siehe auch:
 Kaiserberg